Tcherni vrakh peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Черни връх) :
le Tcherni vrakh, pic du massif montagneux bulgare de Vitocha, dont il est le point culminant, avec une altitude de 2 290 m ;
Tcherni vrakh, village bulgare de l'obchtina de Kameno, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Tcherni vrakh, village bulgare de l'obchtina de Smyadovo, situé dans l'oblast de Choumen ;
Tcherni vrakh, village bulgare de l'obchtina de Valtchedram, situé dans l'oblast de Montana.